Leszek Długosz (1941) – attore, poeta e scrittore polacco
 Jan Długosz (1415-1480) – storico e presbitero polacco
 Teofil Długosz (1887-1971) – presbitero cattolico, docente e storico polacco
 Władysław Długosz (1864-1937) – politico polacco
 Zbigniew Długosz (1954) – calciatore polacco